Massenmensch steht für:

 den Menschen als Teil einer Menschenmasse, siehe Masse (Soziologie)
 Der Mann in der Menge oder Der Massenmensch, Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe

Siehe auch:

 Masse Mensch